Ше́йла Суо́н (; ) — шотландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

С 2015 является главным тренером сборных Великобритании и Шотландии по кёрлингу на колясках.

Достижения 
 : золото ().
  (в составе команды «Европа»): золото (2003).
 : золото (2002, 2004, 2005).
 : серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
Sheila Swan's sporting life - sportscotland
 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии